

Cinema
Fermata d'autobus (Bus Stop) – film del 1956 diretto da Joshua Logan
Bus Stop – film filippino del 1967 diretto da Mar S. Torres

Musica
Bus Stop – gruppo musicale inglese attivo dal 1998 al 2002

Teatro
Bus Stop – opera teatrale di William Inge del 1955

Televisione
Bus Stop – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1961 al 1962
Bus Stop – film per la televisione del 1982 diretto da Peter H. Hunt
Bus Stop – dorama del 2000 di Fuji TV